

Ешфорд — місто, штат Алабама
 Ешфорд — місто, штат Коннектикут
 Ешфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Ешфорд — місто, штат Вісконсин
 Ешфорд — переписна місцевість, штат Вашингтон